Kawaguči (, doslova „ústí řeky“) může být:

příjmení
 Ekai Kawaguči (1866–1945), japonský mnich a cestovatel
 Joriko Kawagučiová (* 1941), japonská politička
 Jošikacu Kawaguči (* 1975), japonský fotbalista
 Juko Kavagutiová nebo také Júko Kawagučiová (* 1981), ruská krasobruslařka japonského původu
 Jutaka Kawaguči (* 1973), japonský lední hokejista
 Kaidži Kawaguči (* 1948), japonský mangaka
 Takao Kawaguči (* 1950), japonský judista

zeměpisný název
 Kawaguči (Niigata), bývalé město v Japonsku, od roku 2010 část Nagaoky
 Kawaguči (Saitama), město v Japonsku
 Kawaguči (jezero), jezero v Japonsku

Japonská příjmení